Wea kan syfta Wea (folk), ett amerikanskt ursprungsfolk, eller på följande platser:

Fiji 

 Uea Island, ö, Rotuma,

Liberia 

 Wea (klan i Liberia), Nimba County, 

Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar